Marina Bay peut désigner :
 Marina Bay, une baie d'Abu Dhabi ;
 Marina Bay, une baie de Gibraltar ;
 Marina Bay, une baie de Singapour, près de laquelle se trouvent :
 le Marina Bay Sands, un complexe hôtelier ;
 le Marina Bay Financial Centre, un ensemble de gratte-ciel ;
 le The Sail @ Marina Bay, un gratte-ciel ;
Marina Bay, une station du métro de Singapour.